Список лучших альбомов США 1989 года (Billboard Year End Charts) — итоговый список наиболее популярных альбомов журнала Billboard по данным продаж за 1989 год.

История

См. также 
 Список альбомов № 1 в США в 1989 году (Billboard)
 Лучшие синглы США 1989 года по версии Billboard
 Список кантри-хитов №1 1989 года (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 1989 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Top 200 лучших альбомов по годам (Архив журнала Billboard)

Списки лучших альбомов в США по годам (Billboard)
Чарты Billboard 1989 года